Babikow oder Babikov ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Igorewitsch Babikow (* 1991), russischer Biathlet
 Ivan Babikov (* 1980), kanadischer Skilangläufer
 Sergej Babikow (* 1967), tadschikischer Sportschütze